Студенский — русская фамилия.

Известные носители 

 Студенский, Николай Иванович (Студентский; 1845—1891) — российский медик; профессор хирургии в Казанском университете. 

 Студенская, Евгения Михайловна (1874—1906) — русская поэтесса и переводчица.

См. также 
 Студенский сельсовет
 Студенское сельское поселение